Niemcy:
 Herbstmühle – dzielnica Feuchtwangen
 Herbstmühle – dzielnica Weismain
 Herbstmühle – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm